La cristianización del jaganato de Rus presumiblemente ocurrió en los 860 y constituyó la primera etapa en el proceso de cristianización de los eslavos orientales que prosiguió en el siglo XI. A pesar de su evidente importancia histórica y cultural, resulta extremadamente dificultoso revivir lo sugerido en los registros, tanto que la conversión posterior de la Rus de Kiev iniciada por Vladimiro I, omite toda mención de la evangelización anterior.

Fuentes bizantinas 
La fuente más autorizada sobre la primera cristianización de la Rus es una carta encíclica del patriarca Focio, fechada a principios de 867. Refiriéndose al asedio de Constantinopla de 860, informó a los patriarcas orientales y obispos que, después de la cristianización de los búlgaros en el año 863, la Rus estaba dispuesta a abrazar la fe cristiana. Como lo hizo con los búlgaros, el patriarca consideró más prudente, para enviar a este pueblo "bárbaro". a un obispo de Constantinopla.

Historiadores bizantinos, a partir de Teófanes el Confesor, narran que la incursión de la Rus contra Constantinopla en el 860 concluyó en victoria bizantina gracias a la intercesión de la Theotokos. Esta convicción dictó la siguiente interpretación: impresionados por los milagros que presenciaron bajo los muros de la capital imperial y consternados por la catástrofe que les había sucedido, la Rus envió emisarios a Focio y les pidió que les enviara un obispo a su tierra.

De acuerdo con Constantino VII autor de una biografía de su abuelo, Basilio I el Macedonio, fue su antecesor quien persuadió a la Rus abandonar sus costumbres paganas. Constantino VII atribuye la conversión a Basilio y al Patriarca Ignacio, en lugar de sus predecesores Miguel III y Focio. Constantino narra cómo los bizantinos impulsaron a la Rus a la conversión por sus palabras persuasivas y ricos regalos, incluyendo oro, plata y telas preciosas. También repite una historia tradicional de que los paganos eran particularmente impresionados por un milagro: el arzobispo lanzó un libro del Evangelio en un horno y este no se dañó por el fuego.

La versión de Constantino precipitó un conflicto a largo plazo sobre si la cristianización de la Rus pasó por dos etapas durante el siglo IX. Una escuela de pensamiento postula que sólo hubo una cristianización: Constantino deseando glorificar a su ancestro, simplemente atribuyó a Basilio el triunfo misionero de su predecesor, Miguel III.

Notas y referencias 

Historia del cristianismo
Cristianismo en Rusia
Cristianismo en Ucrania
Cristianismo en Bielorrusia
Historia medieval de Rusia
Historia medieval de Ucrania
Cristianización de Europa
Rusia en el siglo IX
Cristianismo del siglo IX